Льерас () — испанская фамилия. Известные носители:

 Льерас Камарго, Альберто (1906-1990) — президент Колумбии.
 Льерас Рестрепо, Карлос (1908-1994) — президент Колумбии.